Аллсвенскан 2003 () — 79-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 5 апреля 2003 года и закончился 26 октября 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

2003
Швеция
Спорт в Швеции в 2003 году